Rothehof steht für
Rothehof (Burg), Wolfsburg 
Rothehof (Siedlung), Wohnplatz, Wolfsburg 

Siehe auch
Rother-Hof 
Rotehof